Die Bratislava Monarchs sind ein slowakisches American-Football-Team, das 1996 als erstes Team in der Slowakei gegründet wurde. Mit dem Gewinn von fünf slowakischen Meisterschaften zählen die Monarchs zu den Spitzenteams der Slowakei. Aktuell spielen sie in der tschechischen Česká liga amerického fotbalu.

Geschichte 
Nach den ersten TV-Übertragen der NFL in der Slowakei 1993 trafen sich ab 1994 Interessierte zum Footballspielen. Zum 1. April 1996 wurden die Monarchs offiziell gegründet.

Ab 1997 bis 2007 nahmen die Monarchs an der Tschechischen CLAF teil. 2006 erreichte man zum einzigen Mal den Czech Bowl, unterläge jedoch den Prague Lions. In der Saison 2008 trat man in der Central European Football League an, 2010 und 2011 wieder an der CLAF.

In den Spielzeiten 2011 und 2012 wurden die ersten slokwakischen Meisterschaften im Siebener-Football ausgetragen, die Monarchs gewannen beide in perfekten Spielzeiten. Mangels Mannschaften wurde die slowakische Meisterschaft ausgesetzt, 2013 und 2014 spielten die Monarchs in der vom ungarischen Verband ausgetragenen CEI Interleague. Dabei konnte man 2013 den Titel gewinnen. Nach Ende der CEI nahmen die Monarchs 2015 an der Ungarischen Liga teil und gewannen den Hungarian Bowl X.

2016 wechselte man in den österreichischen Spielbetrieb, in die zweithöchste österreichische Spielklasse, der Division I. Mit dem Gewinn der Silver Bowl 2017 stieg man in die höchste Spielklasse, die Austrian Football League auf, stieg nach einem Jahr aber wieder ab. 2019 erreichten die Monarchs erneut die Silver Bowl, in der sie den Hohenems Blue Devils mit 10:17 unterlagen. Parallel nahm an immer wieder an der slowakischen Meisterschaft teil und konnte diese bei jeder Teilnahme gewinnen.

Nachdem die Saison 2020 wegen der Covid-19-Pandemie abgesagt wurde, konnten die Monarchs auch 2021 wegen Reiseeinschränkungen wegen der Pandemie nicht am österreichischen Spielbetrieb teilnehmen. Auch die kurzfristig beantragte Teilnahme an der slowakischen Liga kam nicht zustande.

In der Saison 2022 nahmen die Monarchs wieder an der tschechischen ČLAF teil und verpassten mit vier Siegen und vier Niederlagen knapp die Playoffs.

Spielzeiten

Einzelnachweise 

Europäisches American-Football-Team
Gegründet 1996
Sportverein (Bratislava)
American Football (Slowakei)
American Football (Österreich)